Een gemeente in Slowakije:
 Lúčka (okres Levoča)
 Lúčka (okres Rožňava)
 Lúčka (okres Sabinov)
 Lúčka (okres Svidník)